Gigantomachia – nella mitologia greca, lotta che i Giganti ingaggiarono contro gli Dei dell'Olimpo
 Gigantomachia – manga di Kentarō Miura del 2013-2014
 I Cavalieri dello zodiaco - Gigantomachia – romanzo di Tatsuya Hamazaki del 2002 basato sui personaggi del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco